Saleijer (eiland), een Indonesisch eiland ten zuiden van Celebes.
 Straat Saleijer, een Indonesische zeestraat tussen de eilanden Celebes en Saleijer.